Chevry kan syfta på:
 Chevry, Ain
 Chevry, Manche